KGB steht für:
 KGB, Komitet Gossudarstwennoj Besopasnosti, von 1954 bis 1991 der sowjetische In- und Auslandsgeheimdienst
 KGB (Belarus), der staatliche Geheimdienst von Belarus
 Katholisches Gesangbuch der deutschsprachigen Schweiz
 Kernkraftwerk Gundremmingen Betriebsgesellschaft, siehe Kernkraftwerk Gundremmingen #Sonstiges
 Kieferer Grenz-Bahn, eine Schmalspurbahn zwischen Kiefersfelden und Thiersee, siehe Wachtlbahn
 Kingdom of Great Britain, deutsch Königreich Großbritannien
 Kommunale Galerien Berlin, Einrichtungen der Bezirksämter des Landes Berlin
 Konsumgenossenschaft Berlin
 Kunst gegen Bares, deutsche Kleinkunstshow
 Konge Airport (IATA-Code), Flugplatz von Konge, Morobe Province, Papua-Neuguinea

Bands:
 KGB (Band), US-amerikanische Rockband
 K. G. B., deutsche Punkrock-Band
 Kurt Gober Band, österreichische Pop-Band

KG-B steht für:
 Gebiet Batken (ISO-3166-2-Code), kirgisische Region

kgb steht für:
 Kawe (ISO-639-3-Code), Dialekt von Ma'ya auf der Insel Waigeo, austronesische Sprache in Westneuguinea

Abkürzung